Mequinenza kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mequinensa / Mequinenza, ort, Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Mequinenza (kommun i Spanien), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar